Folkviljan kan syfta på:

 Folkviljan i Lerum – ett lokalt politiskt parti som var registrerat för val till kommunfullmäktige i Lerums kommun
 Folkviljan i Vänersborg – ett lokalt politiskt parti som är registrerat för val till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
 Folkviljan på Orust – ett lokalt politiskt parti som är registrerat för val till kommunfullmäktige i Orusts kommun
 Folkviljan (socialdemokratisk)  – en socialdemokratisk tidning i Sverige som utgavs 1882–1920 i Malmö, ansvarig redaktör var August Palm
 Folkviljan (kommunistisk) – en ny tidning under andra världskriget som utåtriktat organ till SKP efter att Sydsvenska kuriren belades med transportförbud

Se även
 Folkets Vilja